Burial – musicista britannico (vero nome William Bevan)
Burial – album dei Death in June del 1984
Burial – album degli Extol del 1998
Burial – album di Burial del 2006

Altri progetti